Тексаркана има више значења:
 Тексаркана (Тексас)
 Тексаркана (Арканзас)